Пальпа (провинция) — провинция в Перу.
 Пальпа (город) — город в Перу.
 Пальпа — плато в Перу.